

Persone 
 Roger Brown (1942-1997) – cestista statunitense
 Roger Brown (1950) – cestista statunitense
 Roger Brown (1981) – sciatore statunitense